Hörhilfe ist eine allgemeine, unspezifische Bezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlicher Hör-Hilfsmittel für schwerhörige Menschen. Dazu gehören:

 Hörrohr
 Hörgerät
 Knochenleitungshörgerät
 Implantierbares Hörgerät
 Cochleaimplantat
 Hirnstamm-Implantat
 Infrarot-Hörhilfe
 FM-Anlage
 Induktive Höranlage